Stiff – album dei White Denim del 2013
 Stiff Records – etichetta discografica britannica
 Harry Stiff – tiratore di fune britannico